

Film 
 Il dormiglione (Sleeper) – film del 1973 diretto da Woody Allen
 Sleepers – film del 1996 diretto da Barry Levinson

Musica 
 Sleeper – gruppo musicale britannico
 Sleeper – album di Keith Jarrett del 2012
 Sleeper – album di Ty Segall del 2013
 Sleeper – singolo di Trentemøller del 2019

Altro 
 Sleeper – fumetto della DC Comics
  – nome giapponese del Pokémon Hypno